Фатима (, ) — художественный фильм киностудии Грузия-Фильм по поэме, трагедии выдающегося осетинского поэта Коста Хетагурова. Автор сценария и постановщик Семён Долидзе, режиссёры Владимир Валиев (Валишвили) и Ираклий Тархнишвили, композиторы Арчил Кереселидзе и Борис Галаев, консультант — Маирбек Цаликов. Фильм снят к 100-летию со дня рождения выдающегося осетинского поэта и публициста Коста Хетагурова.

Сюжет 
Состоятельный осетинский князь вдовец удочеряет подкинутую к нему девочку (Фатиму), которая вырастает в его семье и становится объектом любви его сына Джамбулата, а также батрака Ибрагима, который вынужден скрывать свои чувства. После начала войны с турками Джамбулат уходит на войну и пропадает, и через несколько лет Фатима, отвергнув многих женихов, пошла против требования отца, решает выйти за Ибрагима (как за самого бедного). Её брак складывается счастливо, назвала ребёнка в память о возлюбленном Джамбулатом. Однако Джамбулат неожиданно спустя семь лет возвращается из турецкого плена и требует, чтобы Фатима  оставила Ибрагима, а когда та отказывается, Джамбулат убивает Ибрагима ночью подло в спину выстрелив. В конце фильма Фатима, узнав об убийстве Ибрагима Джамбулатом, сходит с ума, начинает избивать ребёнка. Ребёнка Ибрагима и Фатимы, маленького Джамбулата, увозит с собой на воспитание во Владикавказ русский инженер дорог.

В ролях 
 Владимир Тхапсаев — наиб князь Алимбек
 Тамара Кокова — Фатима
 Отар Мегвинетухуцеси — Джамбулат, сын князя
 Гиули Чохонелидзе — Ибрагим, батрак
 Спартак Багаев — друг Ибрагима, одолживший коня
 Екатерина Амиреджиби — сестра Алимбека
 Меги Цулукидзе — Зарета, подруга Фатимы
 Иван Русинов — инженер
 Акакий Васадзе — Заурбек, сват
 Дмитрий Мамиев — князь Сослан Бадилаев
 Давид Соxадзе — маленький Джамбулат, сын Фатимы и Ибрагима
 Эльза Цховребова — няня
 Валентин Петров — старик, пленник в Османской империи

Сам режиссёр Владимир Валиев (Валишвили) считал, что герои его фильма должны «заговорить» на осетинском языке. Поэтому в октябре 1965 года, спустя семь лет после премьеры, начинается работа над осетинским дубляжём киноленты и уже 5 декабря Владимир Валиев лично привозит в Северную Осетию первую копию фильма. Фильм на осетинский язык перевёл Реваз Асаев, роли озвучивали осетинские актёры: В. Тхапсаев, Д. Темираев, Б. Тлатов, Ю. Мерденов, Ц. Мамиев, Р. Гассиева, В. Уртаева. Редактор дубляжа – И. Качмазов, звукооператор – М. Нижарадзе, директор дубляжа – П. Гугутидзе. В настоящее время первоначальный вариант киноленты «Фатима» на осетинском языке считается утерянным. Хотя высказываются предположения, что дублированная копия может храниться в Госфильмофонде России в Москве.

Фильм был запрещён к показу в Турции. По некоторым сведениям, исполнительница роли Фатимы Тамара Кокова, тогда ещё студентка ГИТИСа, стала обладательницей приза «За лучшую женскую роль» на всесоюзном кинофестивале в 1959 году. По другим источникам, актриса закончила ГИТИС и получила премию в 1958 году. По всей видимости, премьера фильма состоялась в Грузии в 1958 и в Москве в 1959 годах, а Тамара Кокова была не победительницей ВКФ, а лауреатом премии в номинации «Премия для актёров».

Примечания

Ссылки 
 Текст поэмы Коста Хетагурова
 Фильм «Фатима». Непростой путь на широкий экран
Видеоматериалы
 

Фильмы СССР 1958 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Экранизации произведений Коста Хетагурова